DOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Donec'k (Ucraina)